Gordonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gordonville (Alabama)
Gordonville (Missouri)